Schnitter steht für:

 Schnitter, landwirtschaftlicher Beruf
 Schnitter, anderer Name für Sensenmann, personifizierte Allegorie des Todes

Schnitter ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Schnitter (1544–1602), Ratsherr, Schöffe und Bürgermeister
 Beate Schnitter (1929–2023), Schweizer Architektin
 David Schnitter (* 1948), US-amerikanischer Jazzsaxophonist
 Georg Schnitter (1552–1624), deutscher Politiker
 Gerhard Schnitter (* 1939), deutscher Komponist
 Gerold Schnitter (1900–1987), Schweizer Wasserbauingenieur
 Karl Konstantin von Schnitter (1657–1721), preußischer Ingenieur-Obrist und Festungskommandant
 Helmut Schnitter (* 1933), deutscher Historiker
 Johannes Schnitter, Pseudonym von Johannes Agricola (1494–1566), deutscher Reformator
 Onophrius Schnitter (1497–1572), Bürgermeister von Görlitz
 Tobias Schnitter (1545–1607), Bürgermeister von Görlitz
 Wilhelm Schnitter (1802–1887), deutscher Jurist und Schriftsteller

Die Schnitter steht für:
 Die Schnitter (Band), deutsche Band
 Die Schnitter (Iwan Bunin), Kurzgeschichte von Iwan Bunin (1921)

Siehe auch:
 Schnitter-Brauerei, deutsche Brauerei
 Es ist ein Schnitter, deutsches Volkslied
 Schnitter (Adelsgeschlecht), Görlitzer Adelsgeschlecht